Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1971 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 56 Spielerinnen an der Qualifikation um die sieben Startplätze der Hauptrunde teil. Es qualifizierten sich die US-Amerikanerinnen Becky Vest und Patti Ann Reese, die Britin Glynis Coles, die Australierinnen Vicki Lancaster und Anne Coleman, die Südafrikanerin Daphne Botha sowie die Rhodesierin Sally Hudson-Beck. Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum waren Edda Buding (BR Deutschland), Maria Hollingsworth und Sonia Pachta (beide Österreich).

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Weblinks 
 The Championships 1971: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Dameneinzel (Qualifikation)
1971